Monden poate fi:

 Monden, care aparține înaltei societăți, care ține de viața de lux și de petreceri a acestei societăți
 Monden, revistă de societate și high-life din România
 Bruno Monden
 Carlos Monden
 Christiaan Monden
 Hugo Monden

Vezi și 
 Mondenii, serial TV